Степанов, Леонид:

 Степанов, Леонид Александрович (псевдоним Леонид Маяксем; 1938—2014) — чувашский писатель.
 
 Степанов, Леонид Викторович (род. 1932) — советский инженер-конструктор.